Hofer, német családnév
 Az Aldi Süd kereskedelmi elnevezése Ausztriában és Szlovéniában